Найшуль — еврейская фамилия.
Известные представители:
 Найшуль, Виталий Аркадьевич — экономист
 Найшуль, Аркадий Бениаминович — ученый
 Найшуль, Арье (1857—1928) — банкир и сионистский деятель